Gómez de la Cortina, puede referirse a:

José Gómez de la Cortina, Cosgaya 1719 - Tlahuelipan 1784, primer miembro de la familia Gómez de la Cortina que emigró a México.

 Servando Gómez de la Cortina, (Cosgaya 1739 - Tlahuelipan 1795),  I conde de la Cortina fue un emigrante español oriundo de la Cantabria lebaniense que llegó a ser uno de los indianos más acaudalados de su época.

 Vicente Gómez de la Cortina y Salceda (Salarzón (Cantabria), 1765 - Fuentes de Duero (Valladolid), 1842), II conde de la Cortina.

 María Ana Gómez de la Cortina (Ciudad de México, 1779 - ibídem, 1846), promotora de la fundación de las Hermanas de la Caridad en México.

 José Justo Gómez de la Cortina (Ciudad de México, 1799 - ibídem, 1860), III conde de la Cortina, fue un aristócrata, diplomático, escritor, político y académico mexicano, fundador de la Academia de la Lengua. 

 Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina (Sevilla, 1869 -  Montilla, 1959), fue un señalado industrial vitivinícola español.

 Joaquín Gómez de la Cortina (Ciudad de México, 1805 - Madrid 1868), I marqués de Morante, fue catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares.